Jason Robards (1892–1963) amerikai színész
 Jason Robards (1922–2000) amerikai színész